Cosa resterà... – album di Raf del 1989
 Cosa resterà (In a Song) – singolo degli Eiffel 65 del 2002
 Cosa resterà – singolo di Irama del 2015